Abd-al-Karim (nom) forma part del nom de molts personatges:
 Abd al-Karim Bukhari (?-1830), historiador persa
 Abd al-Karim Kashmirí ben Aklibat Mahmud ben Bulaki ben Muhammad Rida (?-1784), historiador hindo-persa
 Abd-al-Karim al-Jilí, místic musulmà
 Abd al-Karim Munxi, historiador persa del segle XIX
 Muhammad ibn Abd al-Karim al-Khattabi, líder rifeny
 Abd-al-Karim ibn Abd-al-Wàhid ibn Mughith
 Abd al-Karim Qasim
 Abd-al-Karim ibn Abi-Bakr

Notes